Emil Erlenmeyer (1825-1909) – chimico tedesco
Adolph Albrecht Erlenmeyer (1822-1877) – psichiatra e medico tedesco
Friedrich Erlenmeyer (1849-1926) – psichiatra tedesco